Apis (Egypte), een Egyptische godheid
Apis (mythologie), een koning uit de Griekse mythologie
Apis, Nederlandstalige naam honingbijen, het geslacht waartoe de honingbij behoort